Mollin ist der Familienname von:

 Bart Mollin (* 1981), belgischer Skirennläufer
 Englebert Mollin, auch Bart Mollin (1904–?), belgischer Ringer
 Gerhard Thomas Mollin, deutscher Historiker
 Gert Mollin (1912–1976), deutscher Politiker (CDU), Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin
 Henri Mollin, auch Ricky Mollin (* 1958), belgischer Skirennläufer
 Maurice Mollin (1924–2003), belgischer Radrennfahrer
 Piet Mollin, auch Pierre Mollin, belgischer Ringer der Zwischenkriegszeit